

Patronymes 
Loguinov (masculin ; ) ou Loguinova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Loguinov (1992-), biathlète russe ;
 Andreï Loguinov (1972-), athlète russe spécialiste du 800 mètres ;
 Valeri Loguinov (1955-), joueur d'échecs russe.

Patronyme russe